Friedensreich bezeichnet:

das Friedensreich Gottes
sinngemäß das islamische Friedensgebiet, arabisch: Dar as-Salam

den Vornamen des österreichischen Künstlers und Architekten Friedensreich Hundertwasser

Siehe auch:
Arthur Friedenreich, brasilianischer Fußballer
 Das Königreich des Friedens
 Friedrich